NC steht für:
 National Radio Company (ursprünglich: National Company), amerikanischer ehemaliger Hersteller von Funkempfangsgeräten
 NC (Komplexitätsklasse), in der Informatik als Abkürzung für Nick’s Class
 NC-Pulver, Nitrozellulosepulver, Treibladungspulver für Feuerwaffen, siehe Rauchschwache Pulver
 Curtiss NC, Flugbootbaureihe des US-amerikanischen Flugzeugbauers Glenn Curtiss
 Neocron, Massive Multiplayer Online Roleplaying Game
 Netscape Communicator, Browserpaket
 Network Computer, englisch für Netzwerkrechner
 Network Coordinator, Person im FidoNet
 Neurochirurgie, medizinisches Fachgebiet
 Nickel-Cadmium, als Recyclinghinweis auf Akkumulatoren, eigentlich NiCd
 Nitrocellulose, umgangssprachlich Schießbaumwolle, eigentlich Cellulosenitrat
 Noise Cancellation, siehe Antischall
 Normally Closed, Ruhekontakt eines Schalters, siehe Relais #Übliche Bezeichnung der Schaltkontakte
 Norton Commander, Hilfsprogramm für die Verwaltung von PC-Dateisystemen
 not connected, Pin nicht angeschlossen
 Nouveau Centre, ehemaliger Name der französischen Partei Les Centristes
 November über Charlie, Seenotsignal im Flaggenalphabet
 Nueva Canarias, Regionalpartei in der spanischen Autonomieregion der Kanarischen Inseln
 Numerical Control, elektronisches Gerät zur Steuerung von Werkzeugmaschinen, siehe Numerische Steuerung
 Numerus clausus, Zulassungsbeschränkung an (Hoch)Schulen
 Cookinseln (ICAO-Code), Inselstaat und Inselgruppe im südlichen Pazifik
 Bahnhof Coburg (DS100-Code)
 Northern Air Cargo (IATA-Airline-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 National Jet Systems (IATA-Airline-Code), australische Fluggesellschaft, siehe Cobham (Fluggesellschaft)
 Neukaledonien (ISO-3166-2:FR-Code), französische Übersee-Gebietskörperschaft
 Nordkap (Provinz) (ISO-3166-2:ZA-Code), südafrikanische Provinz
 North Carolina (ISO-3166-2:US-Code), US-amerikanischer Bundesstaat
 Cuxhaven (Fischereikennzeichen)

Kfz-Kennzeichen:
 Kfz-Kennzeichen, Frankreich: Neukaledonien
 Kfz-Kennzeichen, Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Kfz-Kennzeichen, Norwegen: Larvik
 Kfz-Kennzeichen, Südafrika: Northern Cape Province, siehe Nordkap (Provinz)

nC steht für:
 Nanocoulomb, 10−9 Coulomb, Einheit der elektrischen Ladung

nc steht für:
 no comment, englisch für „kein Kommentar“, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #N
 .nc, Top-Level-Domain von Neukaledonien
 Netcat, einfaches Werkzeug zum Datentransport über Netzwerkverbindungen
 Non-Commercial (dt.: „Nicht kommerziell“), Rechtemodul der Lizenz Creative Commons

N. C. ist die Abkürzung für:
 No Chords („keine Akkorde“), siehe Akkordsymbol#Weitere Symbole

NC